

Sigle 
 Japan Credit Bureau – società di servizi finanziari giapponese
 J. C. Bamford – produttore di macchine agricole e per costruzione e movimento terra britannico

Codici 
 JCB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Joacaba (SC) (Brasile)